Okręty US Navy o nazwie USS "Retaliation":
 Pierwszy "Retaliation" był brygantyną i operował w składzie Continental Navy
 Drugi "Retaliation" był francuskim okrętem kaperskim zajętym przez USA w czasie konfliktu z Francją określanego jako "Quasi-War".
Retaliation